Mit St. Isaak kann gemeint sein:

 der heilige Isaak von Dalmatien 
 der heilige Isaak der Große (Sahak Isaak) Katholikos von Armenien 
 der heilige Isaak von Konstantinopel
 der heilige Isaak von Seleucia
 der heilige Isaak von Syrien